Uchermann är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Karl Uchermann (1855–1940), norsk konstnär
 Vilhelm Uchermann (1852–1929), norsk läkare